Eberbach poate fi:

 Eberbach oraș în Baden-Württemberg
 Eberbach-Seltz în Départementul Bas-Rhin, Franța
 Kloster Eberbach (Mănăstirea Eberbach) in Eltville in Rheingau, Hessen